Тун — китайская фамилия ( клан ). 佟 - иероглиф используется только как фамилия ( ср.: 冬 —- дун , "зима" ). 童 означает "безлесый".

Известные Тун 佟 
 Тун Гоган (; ум. 1690) — участник подписания Нерчинского договора со стороны Китая.
 Тун Вэнь (; род. 1983) — китайская дзюдоистка, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Тун Цзянь (; род. 1979) — китайский фигурист выступающий в парном катании.
 Тун Цзяньмин (род. 1963) — китайский государственный деятель, Первый заместитель генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР с 20 мая 2020 года.

Известные Тун 童 
 Тун Ли () — китайская певица.

См. также 
 Сто фамилий